czytelnik – osoba korzystająca z tekstów pisanych (książek, pism, artykułów, stron www)
 czytelnik – osoba wypożyczająca książki z biblioteki
 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

Zobacz też 

 czytnik
 czytanie, czytelnia, czytelnictwo